Толоконниково (до 1948 — Хепонотко, Пиен Перо, ) — посёлок в Гончаровском сельском поселении Выборгского района Ленинградской области.

Название 
Топоним Хепонотко в дословном переводе означает «Конная лощина».

В начале 1948 года постановлением общего собрания рабочих и служащих подсобного хозяйства ДЭУ № 96 селение Хепонотко получило новое название Берёзовка. Однако, комиссией по переименованию оно было заменено на Толоконниково. В обосновании указывалось: «в память младшего сержанта Толоконникова П. И., погибшего в районе станции Кямяря». Толоконников Павел Иванович, 1925 года рождения, погиб 25 июля 1944 года и был похоронен в братской могиле у станции Кямяря.

Переименование было закреплено указом Президиума ВС РСФСР от 13 января 1949 года.

История 

До 1939 года смежные деревни Хепонотко и Пиен Перо входили в состав Выборгского сельского округа Выборгской губернии Финляндской республики.

С 1 января 1949 года учитываются административными данными, как деревня Толоконниково.

Согласно данным 1966 и 1973 годов посёлок Толоконниково входил в состав Черкасовского сельсовета

Согласно данным 1990 года посёлок Толоконниково входил в состав Гавриловского сельсовета.

В 1997 году в посёлке Толоконниково Гавриловской волости проживали 6 человек, в 2002 году — 4 человека (русские — 75 %).

В 2007 году в посёлке Толоконниково Гончаровского СП проживали 6 человек, в 2010 году — 8 человек.

География 
Посёлок расположен в восточной части района на автодороге  (часть ) «Скандинавия» (Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндией), в месте примыкания к ней автодороги  (подъезд к ст. Лебедевка).

Расстояние до административного центра поселения — 9 км. 

Расстояние до ближайшей железнодорожной платформы Лебедевка — 2,5 км. 

К востоку от посёлка протекает река Перовка.

Демография

Улицы 
Скандинавский проезд, Хвойная.

Примечания 

Населённые пункты Выборгского района (Ленинградская область)